Il lemma segatura ha diversi significati.
 La segatura è una lavorazione di taglio eseguita a mano con la sega o a macchina con la segatrice.
 La segatura è il truciolo di legno residuo generato dalle lavorazioni di falegnameria

Altri progetti